Izquierda Unida, partito politico argentino
Izquierda Unida, partito politico peruviano
Izquierda Unida, partito politico spagnolo